Harpaloamara — подрод жуков-тускляков из семейства жужелиц и подсемейства харпалин (Harpalinae). К нему относится один вид — Amara latithorax Baliani, 1934.

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — subgenus Harpaloamara Baliani, 1934

Харпалины